Беньяш — фамилия. Известные носители:
 Беньяш, Михаил Михайлович (род. 1977) — российский юрист, адвокат , общественный деятель.
 Беньяш, Раиса Моисеевна (1914—1986) — советский театровед и театральный критик.